Ади́лсон Ва́ркен, более известный как Ади́лсон (; 16 января 1987, Бон-Принсипиу, Бразилия) — бразильский футболист, полузащитник.

Карьера 
Карьеру начал в бразильской команде «СЭР Кашиас» в 2005 году. В 2006 году подписал контракт с другим бразильским клубом — «Гремио». С 2007 года выступал за основную команду. В составе «Гремио» чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул 2010 года.

В середине декабря 2011 года появились слухи о том, что «Терек» может подписать контракт с Адилсоном. 24 декабря футболист подписал контракт с клубом из Грозного. Грозненцы заплатили за трансфер 1,2 млн. евро, тем самым выкупив 55% прав на футболиста. Остальная сумма будет перечислена бразильскому клубу в течение двух лет. Как сообщил сам футболист, переехать в Россию ему посоветовал Родолфо.

Дебютировал в Премьер-Лиге 6 апреля 2012 года в матче с нальчикским «Спартаком» (2:0). Футболист вышел на поле на последней минуте встречи, заменив Маурисио. В марте 2017 года перешёл в «Атлетико Минейро».

Позиция на поле 
По амплуа является опорным полузащитником. Также Адилсон может сыграть на позиции правого защитника и центрального полузащитника.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Гремио»